Aeryn Sun (personage), een personage uit de sciencefictionreeks Farscape
 Aeryn Sun (band), een Vlaamse rockband rond acteur Rob Teuwen